Рекреационная география — научное направление в географии, возникшее на стыке экономической географии туризма и отдыха, социальной географии (особенно географии туризма и отдыха), медицинской географии, биогеографии, физической географии, изучающее территориальные закономерности и особенности деятельности людей, направленной на восстановление и развитие физических и духовных сил.

В Советском Cоюзе рекреационная география как направление развивалась В. С. Преображенским. В 1966 году в газете «Комсомольская правда» была опубликована его статья совместно с директором Института географии АН СССР И. П. Герасимовым, где ученые высказались о необходимости охраны природы и развивития системы национальных парков в Советском союзе. Они подчеркивали, что национальные парки — это не заповедники, а используемые территории, которые требовалось оборудовать для активного отдыха. Режим открытости национальных парков налагал бы особые обязанности на их администрацию:

«Нужно заботиться о том, чтобы территории национальных парков не скудели, чтобы они постоянно сохраняли те свойства, которые и сделали их ценными для оздоровительных целей. Парки должны быть предназначены только для отдыха, и только для отдыха. Поэтому никакие заготовки леса, строительства химических предприятий, добычи полезных ископаемых открытым способом, строительства дач и других сооружений для индивидуального пользования здесь недопустимы!».

В книгах и статьях В. С. Преображенского была выявляется роль потребностей, интересов, мотивов пространственного поведения, роль деятельности человека как связки, без которой не могут возникать функциональные и пространственные связи общества с окружающей средой. В рамках развития теории рекреационной географии В. С. Преображенский поставил вопрос о необходимости разработки единого «баланса отдыха», в котором бы учитывались потребности населения в различных формах отдыха и возможности удовлетворить этот спрос.

Литература 
 Преображенский В. С. Теоретические основы рекреационной географии. М.: Наука, 1975
 География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 336 с. ISBN 978-5-4365-0129-1.

Примечания

Ссылки 
 fb.ru/article/380882/rekreatsionnaya-geografiya-predmet-metodyi-i-zadachi Рекреационная география: предмет, методы и задачи

Социальная география
Отдых